Awi Kohen (historyk)
 Awi Kohen (piłkarz)